Jméno a příjmení Jaroslav Marek nosilo nebo nosí více osob:

 Jaroslav Marek (politik) (1874–1945) – československý politik
 Jaroslav Marek (1926–2011) – český historik
 Jaroslav Marek (fotbalista) (* 1945) – český fotbalista, záložník